Briefbund steht für:

 Briefbund (Kommunikationsform), eine frühe Form des Austauschens von Nachrichten und Gedanken innerhalb einer geschlossenen Gruppe
 Briefbund (Partnerbörse), eine Plattform für Partnersuchende auf Basis von Briefen und Profil-Listen mit einer zentralen Organisationsstelle
 Briefbund (Postwesen), ein handliches Bündel von Briefen im Arbeitsprozess eines Postzustellers